Flikken, chocolaatjes
 Politieagenten, in België vaak flikken genoemd
 Flikken (televisieserie), een Vlaamse televisieserie over de Gentse politie
 Flikkendag, de fandag van de serie
 Flikken (spel), een spel gebaseerd op de televisiereeks
 Flikken (muziek), de muziek uit de televisieserie
 Flikken Maastricht, de Nederlandse spin-off van de Vlaamse serie
 Flikken Rotterdam, de Nederlandse spin-off van de Vlaamse serie
 Zone Stad, een Vlaamse televisieserie over de Antwerpse politie, die door de TROS in Nederland een tijdje uitgezonden werd onder de naam Flikken Antwerpen